

Geografia 
 Montagnana – comune italiano (PD)
 Montagnana Pistoiese – frazione del comune italiano di Marliana (PT)

Persone 
 Antonio Montagnana – basso italiano
 Domenico Montagnana – liutaio italiano
 Jacopo da Montagnana – pittore italiano
 Mario Montagnana – politico, sindacalista e giornalista italiano
 Rita Montagnana – politica italiana